Bomme steht für:

 Bomme (Meinerzhagen), ein Ortsteil von Meinerzhagen, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bomme ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Beiter Bomme (* 1998), dänische Sprinterin